Somville ist der Familienname folgender Personen:

 Oscar de Somville (1876–1938), belgischer Ruderer
 Roger Somville (1923–2014), belgischer Maler

Außerdem steht Somville für:

 den Asteroiden (2455) Somville